Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Apia International Sydney 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl indicko-kanadský pár Rohan Bopanna a Daniel Nestor, jehož členové nestartovali společně. Bopanna nastoupil s rumuhským deblistou Florinem Mergeou, aby ve podlehli . Spoluhráčem se stala úřadující světová jednička Marcelo Melo z Brazílie, s nímž skončil ve čtvrtfinále na raketách polské dvojice Łukasz Kubot a Marcin Matkowski.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený britsko-brazilský pár Jamie Murray a Bruno Soares, který ve finále zdolal indicko-rumunské turnajové čtyřky Rohana Bopannu s Florinem Mergeou výsledkem 6–3 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali první společný titul. Pro Murrayho to byla čtrnáctá deblová trofej z okruhu ATP World Tour a Soares vybojoval dvacáté první vítězství.

Nasazení párů 
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (1. kolo)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (1. kolo)
  Marcelo Melo /  Daniel Nestor (čtvrtfinále)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Apia International Sydney 2016